Chrást může znamenat: 

obec
 Chrást (okres Plzeň-město) – obec v okrese Plzeň-město
 Chrást (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Chrást (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk

částí obcí
 Chrást (Křesetice) – část obce Křesetice v okrese Kutná Hora
 Chrást (Mladá Boleslav) – část statutárního města Mladá Boleslav v okrese Mladá Boleslav
 Chrást (Pivkovice) – část obce Pivkovice v okrese Strakonice
 Chrást (Tišice) – část obce Tišice v okrese Mělník
 Chrást (Kovářov) – část obce Kovářov v okrese Písek
 Chrást nad Sázavou – část města Týnec nad Sázavou v okrese Benešov

názvy vrcholů
 Chrást (Svitavská pahorkatina) (284 m) – vrch ve Svitavské pahorkatině jjv. od obce Jeníkovice v okresech Pardubice a Chrudim
 Chrást (Východolabská tabule) (280 m) – vrch ve Východolabské tabuli vjv. od obce Vrbice v okrese Jičín

jiný význam
 Chrást (zemědělství) – posklizňový zbytek cukrové řepy, případně i zeleniny
 valašský název pro keř

Související články 
 Chrast
 Chrastí
 Chrastava
 Krmné chrásty a natě
 Chrásty

Externí odkazy